смт
 Красноїльськ
Контрольно-пропускний пункт
 Красноїльськ (пункт контролю)